Alubia, en esta enciclopedia, puede referirse al nombre vulgar de cualquiera de las siguientes plantas:
 Phaseolus vulgaris, también llamada frijol, poroto, caraota, judía o habichuela.
 Vicia faba, también llamada haba.

Arabismos